Маркрийская обсерватория - частная астрономическая обсерватория, основанная в 1830 году в графстве Слайго, Ирландия. В данный момент обсерватория не работает.

Руководители обсерватории 
 Март, Альберт - второй директор обсерватории

История обсерватории 
В 1830 году полковник Эдвард Джошуа Купер MP (1798-1863), старший сын депутата Эдварда Синга Купера, и Энн, дочь Генриха Ванситарт, губернатора Бенгалии основали Маркрийскую обсерваторию в одноименном замке.

Инструменты обсерватории 
 35.5-см рефрактор (1831), изготовленный Томасом Граббом, в течение нескольких лет был крупнейшим рефрактором в мире. Построен для наблюдений возвращения кометы Галлея в 1835 году и для наблюдений солнечного затмения 15 мая 1836 года.
 1.5-м пассажный инструмент (1839 год)
 0.9-м меридианный круг (1839 год, снабженный 17.75 см объективом — крупнейший в мире на тот момент)
 10-см кометоискатель (1842 год)

Направления исследований 
 Астрометрия и поиск астероидов

Основные достижения 
 Открытие астероида (9) Метида в 1848 году Эндрю Грэхемем при помощи кометоискателя.
 Каталог Маркри (), который состоит из шестидесяти тысяч звёзд вдоль эклиптики, занесённых в каталог в период с 8 августа 1848 г. по 27 марта 1856 г., и был опубликован в четырех томах в 1851, 1853, 1854, 1856 гг. соответственно.

Известные сотрудники 
 Col. Edward Joshua Cooper MP 
 Edward Synge Cooper MP
 Эндрю Грэхем

Ссылки 
 Развалины обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Все наблюдения в базе данных MPC

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Markree Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории Ирландии
Здания и сооружения графства Слайго
Появились в 1830 году